Zawoja – wieś w Polsce
 Zawoja – dawna gromada
 Zawoja – wieś w Bułgarii
 Zawoja – potok